Властелин колец () может означать:
 «Властелин колец» — роман-эпопея английского писателя Дж. Р. Р. Толкина.
 Властелин колец — другое имя Саурона.

Произведения по роману 
 «Властелин колец» — отменённый фильм Стэнли Кубрика 1968 года.
 «Властелин колец» — полнометражный анимационный фильм Ральфа Бакши 1978 года.

 «Властелин колец» — поставленная режиссёром Питером Джексоном серия из трёх связанных единым сюжетом кинофильмов:
 «Властелин колец: Братство кольца» — кинофильм 2001 года, первая часть трилогии.
 «Властелин колец: Братство кольца» — альбом саундтреков к фильму, выпущенный в 2001 году.
 «Властелин колец: Две крепости» — кинофильм 2002 года, вторая часть трилогии.
 «Властелин колец: Две крепости» — альбом саундтреков к фильму, увидевший свет в 2002 году.
 «Властелин колец: Возвращение короля» — кинофильм 2003 года, заключительная часть кинотрилогии.
 «Властелин колец: Возвращение короля» — сборник саундтреков к фильму, увидевший свет в 2003 году.
 «Властелин Колец Онлайн» — многопользовательская ролевая онлайн-игра.
 «Властелин колец: Кольца власти» — американский телесериал производства Amazon Studios, премьера которого состоялась 2 сентября 2022 года.